Чемпионат СССР 1962 года в классе «Б» проходил в два этапа: на первом этапе 79 клубов в пяти зонах РСФСР и 32 клуба в двух зонах Союзных Республик определяли участников финалов (победители каждой зоны), а 39 клубов в трёх зонах УССР определили участников финальных турниров; на втором этапе участники финалов РСФСР и Союзных Республик определили победителей, а клубы УССР в финальных турнирах определили распределение мест.

Победители зональных турниров РСФСР («Спартак» Краснодар), УССР («Трудовые резервы» Луганск) и Союзных турниров («Шахтёр» Караганда) должны были перейти в класс «А», но в связи с реорганизацией первенства остались во втором по силе первенстве — второй подгруппе класса «А».

Зональный этап

1 зона РСФСР

2 зона РСФСР 

Лучшие бомбардиры:

* С учётом финального турнира.

3 зона РСФСР 

Лучшие бомбардиры:

* С учётом финального турнира.

4 зона РСФСР 

Бомбардиры:

* С учётом финального турнира.

5 зона РСФСР 

Лучшие бомбардиры:

1-я зона УССР

2-я зона УССР

3-я зона УССР

1 зона Союзных республик

2 зона Союзных республик

Финалы

Финал РСФСР 
Финал РСФСР прошёл в Краснодаре.

Финал УССР

За 1—6 места 
Финал за 1—6 места УССР проходил в два круга. Луганские «Трудовые резервы», одесский «Черноморец» и запорожский «Металлург» сохранили место в первой лиге.

Матчи 
Матчи с известными датами.

За 7—17 места

За 18—28 места

За 29—39 места

Матчи 
Матчи с известными датами.

Финал Союзных республик

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 Класс «Б» СССР 1962 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1962
1962